|-
|(82501)||2001 OL45|| align=right|15,8|| align=right|2,337|| align=right|0,164|| align=right|6,80|| align=right|3,573||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82502)||2001 OC46|| align=right|15,7|| align=right|2,602|| align=right|0,249|| align=right|6,34|| align=right|4,195||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82503)||2001 OU46|| align=right|15,2|| align=right|2,566|| align=right|0,064|| align=right|3,96|| align=right|4,110||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82504)||2001 OZ46|| align=right|16,3|| align=right|2,310|| align=right|0,126|| align=right|6,00|| align=right|3,511||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82505)||2001 OD47|| align=right|14,7|| align=right|2,473|| align=right|0,104|| align=right|8,41|| align=right|3,888||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82506)||2001 OC48|| align=right|13,8|| align=right|3,080|| align=right|0,094|| align=right|10,60|| align=right|5,404||MBA||16. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82507)||2001 OQ48|| align=right|14,2|| align=right|2,573|| align=right|0,079|| align=right|11,40|| align=right|4,127||MBA||16. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82508)||2001 OH49|| align=right|15,9|| align=right|2,342|| align=right|0,174|| align=right|4,83|| align=right|3,584||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82509)||2001 OQ49|| align=right|16,1|| align=right|2,344|| align=right|0,214|| align=right|5,63|| align=right|3,588||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82510)||2001 OT49|| align=right|15,1|| align=right|2,787|| align=right|0,086|| align=right|6,74|| align=right|4,651||MBA||17. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82511)||2001 OU49|| align=right|16,4|| align=right|2,429|| align=right|0,220|| align=right|2,34|| align=right|3,786||MBA||17. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82512)||2001 OY49|| align=right|15,5|| align=right|2,777|| align=right|0,079|| align=right|3,12|| align=right|4,626||MBA||17. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82513)||2001 OA50|| align=right|15,4|| align=right|2,382|| align=right|0,083|| align=right|5,94|| align=right|3,676||MBA||17. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82514)||2001 OG50|| align=right|14,1|| align=right|3,147|| align=right|0,140|| align=right|10,49|| align=right|5,583||MBA||19. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82515)||2001 OK50|| align=right|15,9|| align=right|2,442|| align=right|0,138|| align=right|6,16|| align=right|3,816||MBA||19. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82516)||2001 OH52|| align=right|13,9|| align=right|3,116|| align=right|0,171|| align=right|15,15|| align=right|5,499||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82517)||2001 OP52|| align=right|15,8|| align=right|2,642|| align=right|0,076|| align=right|11,34|| align=right|4,294||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82518)||2001 OF53|| align=right|15,1|| align=right|2,669|| align=right|0,088|| align=right|14,74|| align=right|4,360||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82519)||2001 OG53|| align=right|14,7|| align=right|2,546|| align=right|0,181|| align=right|13,20|| align=right|4,061||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82520)||2001 OP53|| align=right|15,0|| align=right|2,614|| align=right|0,184|| align=right|14,02|| align=right|4,226||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82521)||2001 OC54|| align=right|14,3|| align=right|2,785|| align=right|0,027|| align=right|12,50|| align=right|4,647||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82522)||2001 OD54|| align=right|14,0|| align=right|2,997|| align=right|0,043|| align=right|11,41|| align=right|5,188||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82523)||2001 OL54|| align=right|14,8|| align=right|2,729|| align=right|0,234|| align=right|9,17|| align=right|4,507||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82524)||2001 OE55|| align=right|14,6|| align=right|2,643|| align=right|0,168|| align=right|13,45|| align=right|4,297||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82525)||2001 OM55|| align=right|14,4|| align=right|3,180|| align=right|0,064|| align=right|16,61|| align=right|5,670||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82526)||2001 OV55|| align=right|14,6|| align=right|2,939|| align=right|0,070|| align=right|12,28|| align=right|5,037||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82527)||2001 OD57|| align=right|16,7|| align=right|2,386|| align=right|0,175|| align=right|1,11|| align=right|3,685||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82528)||2001 OW57|| align=right|14,3|| align=right|2,658|| align=right|0,165|| align=right|16,06|| align=right|4,333||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82529)||2001 OH58|| align=right|14,6|| align=right|2,543|| align=right|0,064|| align=right|8,73|| align=right|4,055||MBA||20. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82530)||2001 OW60|| align=right|15,0|| align=right|2,514|| align=right|0,160|| align=right|6,76|| align=right|3,986||MBA||21. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82531)||2001 OM61|| align=right|15,1|| align=right|2,410|| align=right|0,130|| align=right|4,80|| align=right|3,740||MBA||21. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82532)||2001 OL63|| align=right|16,3|| align=right|2,594|| align=right|0,143|| align=right|4,69|| align=right|4,177||MBA||19. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82533)||2001 OB64|| align=right|16,3|| align=right|2,467|| align=right|0,127|| align=right|4,69|| align=right|3,874||MBA||23. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82534)||2001 OE64|| align=right|14,5|| align=right|3,013|| align=right|0,078|| align=right|11,96|| align=right|5,228||MBA||23. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82535)||2001 OF64|| align=right|15,0|| align=right|2,528|| align=right|0,073|| align=right|8,87|| align=right|4,019||MBA||24. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82536)||2001 OM64|| align=right|16,4|| align=right|2,357|| align=right|0,212|| align=right|1,88|| align=right|3,619||MBA||24. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82537)||2001 OS64|| align=right|14,7|| align=right|2,562|| align=right|0,132|| align=right|9,90|| align=right|4,101||MBA||27. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82538)||2001 OJ65|| align=right|15,9|| align=right|2,372|| align=right|0,208|| align=right|3,40|| align=right|3,652||MBA||24. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82539)||2001 ON65|| align=right|14,8|| align=right|2,646|| align=right|0,061|| align=right|21,97|| align=right|4,304||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82540)||2001 OC66|| align=right|13,7|| align=right|3,059|| align=right|0,160|| align=right|10,61|| align=right|5,348||MBA||22. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82541)||2001 OC67|| align=right|15,3|| align=right|2,386|| align=right|0,138|| align=right|8,30|| align=right|3,684||MBA||25. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82542)||2001 OH67|| align=right|15,9|| align=right|2,441|| align=right|0,201|| align=right|1,80|| align=right|3,812||MBA||26. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82543)||2001 OQ67|| align=right|15,2|| align=right|2,583|| align=right|0,054|| align=right|14,24|| align=right|4,152||MBA||27. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82544)||2001 OU67|| align=right|15,8|| align=right|2,366|| align=right|0,173|| align=right|2,19|| align=right|3,639||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82545)||2001 OW67|| align=right|15,3|| align=right|2,631|| align=right|0,175|| align=right|8,04|| align=right|4,268||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82546)||2001 OB68|| align=right|16,4|| align=right|2,396|| align=right|0,180|| align=right|2,24|| align=right|3,708||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82547)||2001 OB69|| align=right|15,3|| align=right|2,418|| align=right|0,212|| align=right|4,13|| align=right|3,760||MBA||18. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82548)||2001 OH69|| align=right|15,2|| align=right|2,575|| align=right|0,326|| align=right|3,33|| align=right|4,130||MBA||18. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82549)||2001 OU69|| align=right|16,6|| align=right|2,549|| align=right|0,300|| align=right|2,30|| align=right|4,070||MBA||19. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82550)||2001 OB71|| align=right|15,9|| align=right|2,412|| align=right|0,197|| align=right|2,93|| align=right|3,746||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82551)||2001 OE71|| align=right|16,4|| align=right|2,344|| align=right|0,220|| align=right|3,48|| align=right|3,588||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82552)||2001 OH71|| align=right|14,3|| align=right|2,727|| align=right|0,173|| align=right|4,07|| align=right|4,503||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82553)||2001 OL71|| align=right|15,7|| align=right|2,731|| align=right|0,159|| align=right|9,60|| align=right|4,512||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82554)||2001 OA72|| align=right|14,5|| align=right|3,204|| align=right|0,167|| align=right|5,34|| align=right|5,734||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82555)||2001 OH74|| align=right|14,8|| align=right|2,947|| align=right|0,056|| align=right|3,14|| align=right|5,058||MBA||17. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82556)||2001 OE75|| align=right|14,1|| align=right|2,793|| align=right|0,192|| align=right|10,56|| align=right|4,666||MBA||24. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82557)||2001 OO75|| align=right|14,6|| align=right|3,115|| align=right|0,122|| align=right|9,13|| align=right|5,497||MBA||24. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82558)||2001 OM76|| align=right|15,6|| align=right|3,109|| align=right|0,169|| align=right|7,02|| align=right|5,481||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82559)||2001 OD77|| align=right|15,5|| align=right|2,650|| align=right|0,092|| align=right|3,43|| align=right|4,314||MBA||28. julij 2001||Ondřejov||Ondrejov
|-
|(82560)||2001 OE78|| align=right|15,6|| align=right|2,427|| align=right|0,142|| align=right|7,25|| align=right|3,781||MBA||26. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82561)||2001 OF78|| align=right|14,4|| align=right|3,195|| align=right|0,243|| align=right|11,03|| align=right|5,711||MBA||26. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82562)||2001 OH78|| align=right|15,3|| align=right|3,026|| align=right|0,067|| align=right|11,78|| align=right|5,264||MBA||26. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82563)||2001 OP78|| align=right|15,5|| align=right|2,582|| align=right|0,109|| align=right|7,86|| align=right|4,147||MBA||26. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82564)||2001 OY79|| align=right|15,7|| align=right|2,791|| align=right|0,030|| align=right|3,18|| align=right|4,662||MBA||29. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82565)||2001 OE80|| align=right|15,2|| align=right|2,656|| align=right|0,057|| align=right|21,88|| align=right|4,327||MBA||29. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82566)||2001 OP80|| align=right|15,0|| align=right|2,639|| align=right|0,211|| align=right|12,16|| align=right|4,286||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82567)||2001 OT81|| align=right|14,2|| align=right|3,059|| align=right|0,102|| align=right|6,74|| align=right|5,351||MBA||26. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82568)||2001 OX81|| align=right|14,6|| align=right|3,040|| align=right|0,118|| align=right|12,16|| align=right|5,298||MBA||26. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82569)||2001 OG82|| align=right|15,5|| align=right|2,432|| align=right|0,125|| align=right|8,12|| align=right|3,792||MBA||31. julij 2001||Farpoint||Gary Hug
|-
|(82570)||2001 OR82|| align=right|15,3|| align=right|2,392|| align=right|0,153|| align=right|12,26|| align=right|3,699||MBA||27. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82571)||2001 OV82|| align=right|15,4|| align=right|2,382|| align=right|0,203|| align=right|9,19|| align=right|3,676||MBA||27. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82572)||2001 OU83|| align=right|13,6|| align=right|3,169|| align=right|0,159|| align=right|13,99|| align=right|5,641||MBA||27. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82573)||2001 OE85|| align=right|15,0|| align=right|3,237|| align=right|0,177|| align=right|11,58|| align=right|5,823||MBA||20. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82574)||2001 OH85|| align=right|15,5|| align=right|2,800|| align=right|0,044|| align=right|4,55|| align=right|4,684||MBA||20. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82575)||2001 OL85|| align=right|16,0|| align=right|2,561|| align=right|0,142|| align=right|4,08|| align=right|4,097||MBA||20. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82576)||2001 OW85|| align=right|15,7|| align=right|2,584|| align=right|0,057|| align=right|9,76|| align=right|4,152||MBA||21. julij 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(82577)||2001 OO86|| align=right|15,2|| align=right|2,518|| align=right|0,051|| align=right|6,29|| align=right|3,996||MBA||28. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82578)||2001 OS86|| align=right|16,0|| align=right|2,615|| align=right|0,223|| align=right|3,79|| align=right|4,228||MBA||28. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82579)||2001 OV86|| align=right|14,7|| align=right|2,553|| align=right|0,129|| align=right|14,73|| align=right|4,079||MBA||29. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82580)||2001 OZ86|| align=right|14,1|| align=right|2,972|| align=right|0,009|| align=right|10,08|| align=right|5,122||MBA||29. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82581)||2001 OC87|| align=right|13,6|| align=right|3,157|| align=right|0,201|| align=right|10,32|| align=right|5,609||MBA||29. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82582)||2001 OG87|| align=right|13,9|| align=right|2,938|| align=right|0,068|| align=right|12,68|| align=right|5,035||MBA||29. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82583)||2001 OK87|| align=right|14,6|| align=right|3,017|| align=right|0,094|| align=right|10,68|| align=right|5,239||MBA||29. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82584)||2001 OL87|| align=right|14,5|| align=right|2,569|| align=right|0,184|| align=right|13,83|| align=right|4,116||MBA||29. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82585)||2001 OV87|| align=right|14,7|| align=right|2,399|| align=right|0,228|| align=right|13,89|| align=right|3,715||MBA||30. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82586)||2001 OH88|| align=right|14,6|| align=right|3,054|| align=right|0,122|| align=right|10,71|| align=right|5,337||MBA||21. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82587)||2001 OK88|| align=right|14,6|| align=right|3,088|| align=right|0,048|| align=right|14,31|| align=right|5,427||MBA||21. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82588)||2001 OX88|| align=right|15,7|| align=right|2,628|| align=right|0,081|| align=right|13,28|| align=right|4,258||MBA||21. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82589)||2001 OK89|| align=right|15,2|| align=right|2,574|| align=right|0,106|| align=right|5,22|| align=right|4,129||MBA||22. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82590)||2001 OO89|| align=right|14,2|| align=right|3,191|| align=right|0,182|| align=right|5,16|| align=right|5,698||MBA||22. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82591)||2001 OW89|| align=right|15,2|| align=right|2,887|| align=right|0,191|| align=right|3,84|| align=right|4,904||MBA||23. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82592)||2001 OM90|| align=right|16,0|| align=right|2,391|| align=right|0,187|| align=right|3,62|| align=right|3,697||MBA||25. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82593)||2001 OW90|| align=right|14,5|| align=right|2,930|| align=right|0,113|| align=right|3,78|| align=right|5,014||MBA||25. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82594)||2001 OH91|| align=right|14,5|| align=right|2,799|| align=right|0,162|| align=right|10,09|| align=right|4,682||MBA||29. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82595)||2001 OY92|| align=right|15,5|| align=right|2,623|| align=right|0,099|| align=right|15,55|| align=right|4,247||MBA||23. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82596)||2001 OG93|| align=right|14,1|| align=right|3,097|| align=right|0,096|| align=right|10,22|| align=right|5,450||MBA||25. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82597)||2001 OK93|| align=right|16,5|| align=right|2,337|| align=right|0,142|| align=right|3,79|| align=right|3,572||MBA||25. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82598)||2001 OX94|| align=right|15,4|| align=right|2,318|| align=right|0,210|| align=right|7,30|| align=right|3,528||MBA||29. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82599)||2001 OP95|| align=right|15,2|| align=right|2,428|| align=right|0,077|| align=right|21,24|| align=right|3,783||MBA||31. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82600)||2001 OU95|| align=right|15,5|| align=right|2,745|| align=right|0,101|| align=right|8,96|| align=right|4,548||MBA||25. julij 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(82601)||2001 OC96|| align=right|13,7|| align=right|2,673|| align=right|0,129|| align=right|12,02|| align=right|4,371||MBA||29. julij 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(82602)||2001 OK96|| align=right|15,8|| align=right|2,668|| align=right|0,052|| align=right|13,95|| align=right|4,357||MBA||23. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82603)||2001 OQ96|| align=right|13,7|| align=right|2,627|| align=right|0,186|| align=right|12,52|| align=right|4,257||MBA||24. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82604)||2001 OS96|| align=right|15,1|| align=right|2,562|| align=right|0,229|| align=right|11,18|| align=right|4,099||MBA||24. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82605)||2001 OM97|| align=right|14,5|| align=right|3,111|| align=right|0,194|| align=right|10,71|| align=right|5,486||MBA||25. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82606)||2001 OO97|| align=right|16,5|| align=right|2,445|| align=right|0,202|| align=right|3,45|| align=right|3,823||MBA||25. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82607)||2001 OT97|| align=right|14,9|| align=right|2,607|| align=right|0,178|| align=right|13,25|| align=right|4,209||MBA||25. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82608)||2001 OD99|| align=right|15,1|| align=right|3,196|| align=right|0,167|| align=right|3,51|| align=right|5,714||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82609)||2001 OP99|| align=right|15,2|| align=right|2,623|| align=right|0,175|| align=right|3,83|| align=right|4,248||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82610)||2001 OS100|| align=right|16,6|| align=right|2,408|| align=right|0,180|| align=right|3,22|| align=right|3,737||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82611)||2001 OZ100|| align=right|14,2|| align=right|2,779|| align=right|0,127|| align=right|10,61|| align=right|4,632||MBA||27. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82612)||2001 OD101|| align=right|14,5|| align=right|2,758|| align=right|0,079|| align=right|4,48|| align=right|4,579||MBA||27. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82613)||2001 OE101|| align=right|15,5|| align=right|2,414|| align=right|0,148|| align=right|4,71|| align=right|3,749||MBA||27. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82614)||2001 OF101|| align=right|14,7|| align=right|2,744|| align=right|0,034|| align=right|4,95|| align=right|4,544||MBA||27. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82615)||2001 OL101|| align=right|15,4|| align=right|2,345|| align=right|0,190|| align=right|5,29|| align=right|3,591||MBA||28. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82616)||2001 OP101|| align=right|15,3|| align=right|2,706|| align=right|0,106|| align=right|3,47|| align=right|4,449||MBA||28. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82617)||2001 OR101|| align=right|15,7|| align=right|2,349|| align=right|0,094|| align=right|7,30|| align=right|3,599||MBA||28. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82618)||2001 OS101|| align=right|14,4|| align=right|2,981|| align=right|0,182|| align=right|8,36|| align=right|5,145||MBA||28. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82619)||2001 OW101|| align=right|15,5|| align=right|2,682|| align=right|0,138|| align=right|5,44|| align=right|4,392||MBA||28. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82620)||2001 OB102|| align=right|15,4|| align=right|2,547|| align=right|0,193|| align=right|9,54|| align=right|4,065||MBA||28. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82621)||2001 OC102|| align=right|14,8|| align=right|3,177|| align=right|0,123|| align=right|15,73|| align=right|5,663||MBA||28. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82622)||2001 OL102|| align=right|14,9|| align=right|2,820|| align=right|0,064|| align=right|5,56|| align=right|4,735||MBA||28. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82623)||2001 OB103|| align=right|13,8|| align=right|3,136|| align=right|0,211|| align=right|16,15|| align=right|5,553||MBA||29. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82624)||2001 OS103|| align=right|13,7|| align=right|3,188|| align=right|0,180|| align=right|7,88|| align=right|5,690||MBA||29. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82625)||2001 OX103|| align=right|14,5|| align=right|2,694|| align=right|0,190|| align=right|13,49|| align=right|4,422||MBA||29. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82626)||2001 OW104|| align=right|15,0|| align=right|2,729|| align=right|0,197|| align=right|12,15|| align=right|4,508||MBA||28. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82627)||2001 OY104|| align=right|14,8|| align=right|3,053|| align=right|0,082|| align=right|16,01|| align=right|5,334||MBA||28. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82628)||2001 OC105|| align=right|14,4|| align=right|2,969|| align=right|0,083|| align=right|10,09|| align=right|5,114||MBA||28. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82629)||2001 OF105|| align=right|14,1|| align=right|3,041|| align=right|0,119|| align=right|8,22|| align=right|5,302||MBA||28. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82630)||2001 OY106|| align=right|14,6|| align=right|2,774|| align=right|0,162|| align=right|8,88|| align=right|4,619||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82631)||2001 OZ106|| align=right|14,7|| align=right|2,579|| align=right|0,218|| align=right|7,08|| align=right|4,141||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82632)||2001 OY107|| align=right|14,8|| align=right|2,600|| align=right|0,083|| align=right|22,63|| align=right|4,193||MBA||30. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82633)||2001 OB108|| align=right|13,8|| align=right|2,981|| align=right|0,087|| align=right|8,34|| align=right|5,145||MBA||31. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82634)||2001 OA111|| align=right|14,3|| align=right|3,042|| align=right|0,086|| align=right|12,44|| align=right|5,304||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82635)||2001 OG111|| align=right|15,3|| align=right|2,658|| align=right|0,174|| align=right|13,36|| align=right|4,332||MBA||21. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82636)||2001 OP111|| align=right|14,9|| align=right|2,714|| align=right|0,088|| align=right|4,64|| align=right|4,470||MBA||27. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82637)||2001 PV|| align=right|16,6|| align=right|2,341|| align=right|0,177|| align=right|2,98|| align=right|3,581||MBA||2. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82638)||2001 PF1|| align=right|14,5|| align=right|3,026|| align=right|0,117|| align=right|9,11|| align=right|5,262||MBA||7. avgust 2001||San Marcello||L. Tesi; M. Tombelli
|-
|(82639)||2001 PO1|| align=right|15,8|| align=right|2,524|| align=right|0,159|| align=right|5,15|| align=right|4,010||MBA||3. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82640)||2001 PZ2|| align=right|15,3|| align=right|2,527|| align=right|0,154|| align=right|12,02|| align=right|4,017||MBA||3. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82641)||2001 PO5|| align=right|14,2|| align=right|2,995|| align=right|0,075|| align=right|7,44|| align=right|5,183||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82642)||2001 PX5|| align=right|14,0|| align=right|3,025|| align=right|0,227|| align=right|10,07|| align=right|5,261||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82643)||2001 PK6|| align=right|14,4|| align=right|3,132|| align=right|0,137|| align=right|2,56|| align=right|5,542||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82644)||2001 PT6|| align=right|15,3|| align=right|2,786|| align=right|0,115|| align=right|4,03|| align=right|4,651||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82645)||2001 PX8|| align=right|15,2|| align=right|2,681|| align=right|0,094|| align=right|11,57|| align=right|4,388||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82646)||2001 PB9|| align=right|14,1|| align=right|3,062|| align=right|0,163|| align=right|3,39|| align=right|5,356||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82647)||2001 PS10|| align=right|15,3|| align=right|2,563|| align=right|0,105|| align=right|8,16|| align=right|4,101||MBA||8. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82648)||2001 PQ11|| align=right|15,8|| align=right|2,394|| align=right|0,204|| align=right|7,12|| align=right|3,703||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82649)||2001 PX11|| align=right|14,4|| align=right|2,978|| align=right|0,101|| align=right|11,19|| align=right|5,138||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82650)||2001 PG12|| align=right|14,7|| align=right|3,103|| align=right|0,060|| align=right|13,06|| align=right|5,465||MBA||12. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82651)||2001 PT12|| align=right|13,6|| align=right|3,152|| align=right|0,172|| align=right|11,50|| align=right|5,595||MBA||12. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82652)||2001 PZ12|| align=right|15,3|| align=right|2,751|| align=right|0,116|| align=right|10,21|| align=right|4,563||MBA||9. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82653)||2001 PF13|| align=right|15,4|| align=right|2,799|| align=right|0,064|| align=right|0,98|| align=right|4,682||MBA||13. avgust 2001||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(82654)||2001 PL13|| align=right|14,9|| align=right|2,786|| align=right|0,173|| align=right|6,17|| align=right|4,649||MBA||12. avgust 2001||Farpoint||Gary Hug
|-
|(82655)||2001 PM13|| align=right|15,4|| align=right|2,742|| align=right|0,124|| align=right|6,69|| align=right|4,540||MBA||12. avgust 2001||Farpoint||Gary Hug
|-
|(82656)||2001 PQ13|| align=right|15,7|| align=right|3,088|| align=right|0,176|| align=right|2,81|| align=right|5,425||MBA||10. avgust 2001||Calar Alto||Krisztián Sárneczky; G. Szabo
|-
|(82657)||2001 PA14|| align=right|16,0|| align=right|2,382|| align=right|0,229|| align=right|3,38|| align=right|3,675||MBA||14. avgust 2001||San Marcello||A. Boattini; G. Forti
|-
|(82658)||2001 PA16|| align=right|16,1|| align=right|2,562|| align=right|0,194|| align=right|9,48|| align=right|4,101||MBA||9. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82659)||2001 PD16|| align=right|15,8|| align=right|2,516|| align=right|0,038|| align=right|5,19|| align=right|3,990||MBA||9. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82660)||2001 PG16|| align=right|16,0|| align=right|2,462|| align=right|0,152|| align=right|6,72|| align=right|3,861||MBA||9. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82661)||2001 PM16|| align=right|15,5|| align=right|2,385|| align=right|0,106|| align=right|7,88|| align=right|3,682||MBA||9. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82662)||2001 PY16|| align=right|15,4|| align=right|2,328|| align=right|0,217|| align=right|21,92|| align=right|3,550||MBA||9. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82663)||2001 PW17|| align=right|13,1|| align=right|3,145|| align=right|0,249|| align=right|15,65|| align=right|5,576||MBA||9. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82664)||2001 PX17|| align=right|14,6|| align=right|3,016|| align=right|0,119|| align=right|11,06|| align=right|5,237||MBA||9. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82665)||2001 PG19|| align=right|15,3|| align=right|3,035|| align=right|0,146|| align=right|10,40|| align=right|5,285||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82666)||2001 PD20|| align=right|16,7|| align=right|2,403|| align=right|0,068|| align=right|5,31|| align=right|3,725||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82667)||2001 PM20|| align=right|14,8|| align=right|2,555|| align=right|0,095|| align=right|21,98|| align=right|4,083||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82668)||2001 PP20|| align=right|15,3|| align=right|2,229|| align=right|0,171|| align=right|8,05|| align=right|3,327||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82669)||2001 PZ20|| align=right|14,1|| align=right|3,072|| align=right|0,150|| align=right|8,80|| align=right|5,382||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82670)||2001 PC21|| align=right|16,0|| align=right|2,520|| align=right|0,036|| align=right|1,97|| align=right|4,000||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82671)||2001 PG21|| align=right|14,8|| align=right|2,800|| align=right|0,049|| align=right|6,21|| align=right|4,684||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82672)||2001 PQ21|| align=right|14,6|| align=right|2,906|| align=right|0,106|| align=right|2,46|| align=right|4,952||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82673)||2001 PC22|| align=right|14,8|| align=right|2,669|| align=right|0,266|| align=right|9,45|| align=right|4,360||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82674)||2001 PB23|| align=right|15,1|| align=right|2,995|| align=right|0,084|| align=right|9,81|| align=right|5,181||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82675)||2001 PT23|| align=right|14,1|| align=right|3,060|| align=right|0,071|| align=right|7,72|| align=right|5,352||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82676)||2001 PV23|| align=right|15,1|| align=right|2,348|| align=right|0,310|| align=right|7,70|| align=right|3,597||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82677)||2001 PW23|| align=right|15,7|| align=right|2,913|| align=right|0,131|| align=right|15,37|| align=right|4,972||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82678)||2001 PD24|| align=right|14,5|| align=right|2,814|| align=right|0,060|| align=right|8,97|| align=right|4,720||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82679)||2001 PN24|| align=right|14,3|| align=right|2,803|| align=right|0,043|| align=right|5,40|| align=right|4,691||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82680)||2001 PV25|| align=right|14,0|| align=right|2,726|| align=right|0,100|| align=right|8,45|| align=right|4,500||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82681)||2001 PY25|| align=right|16,1|| align=right|2,453|| align=right|0,210|| align=right|3,59|| align=right|3,842||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82682)||2001 PC26|| align=right|15,8|| align=right|2,581|| align=right|0,058|| align=right|4,02|| align=right|4,145||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82683)||2001 PZ26|| align=right|15,2|| align=right|3,046|| align=right|0,147|| align=right|0,56|| align=right|5,316||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82684)||2001 PE28|| align=right|15,4|| align=right|2,575|| align=right|0,052|| align=right|5,82|| align=right|4,131||MBA||14. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82685)||2001 PG33|| align=right|15,3|| align=right|2,665|| align=right|0,045|| align=right|14,21|| align=right|4,350||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82686)||2001 PJ33|| align=right|14,0|| align=right|3,055|| align=right|0,170|| align=right|15,82|| align=right|5,340||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82687)||2001 PO33|| align=right|14,3|| align=right|3,148|| align=right|0,302|| align=right|14,54|| align=right|5,586||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82688)||2001 PQ33|| align=right|14,2|| align=right|2,960|| align=right|0,022|| align=right|12,33|| align=right|5,092||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82689)||2001 PX33|| align=right|14,3|| align=right|3,012|| align=right|0,115|| align=right|12,10|| align=right|5,227||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82690)||2001 PB34|| align=right|14,2|| align=right|2,359|| align=right|0,126|| align=right|7,44|| align=right|3,622||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82691)||2001 PE34|| align=right|14,3|| align=right|3,154|| align=right|0,075|| align=right|8,74|| align=right|5,602||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82692)||2001 PH34|| align=right|15,2|| align=right|2,772|| align=right|0,096|| align=right|12,96|| align=right|4,614||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82693)||2001 PX34|| align=right|14,3|| align=right|3,126|| align=right|0,058|| align=right|13,10|| align=right|5,527||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82694)||2001 PB35|| align=right|13,9|| align=right|3,049|| align=right|0,087|| align=right|9,48|| align=right|5,323||MBA||10. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82695)||2001 PF35|| align=right|15,7|| align=right|2,355|| align=right|0,181|| align=right|5,78|| align=right|3,613||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82696)||2001 PK35|| align=right|14,1|| align=right|2,641|| align=right|0,075|| align=right|14,05|| align=right|4,292||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82697)||2001 PQ36|| align=right|14,6|| align=right|2,598|| align=right|0,086|| align=right|15,66|| align=right|4,186||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82698)||2001 PS36|| align=right|14,7|| align=right|2,636|| align=right|0,188|| align=right|13,00|| align=right|4,280||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82699)||2001 PT36|| align=right|14,9|| align=right|2,624|| align=right|0,077|| align=right|16,07|| align=right|4,250||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82700)||2001 PJ38|| align=right|14,7|| align=right|2,433|| align=right|0,227|| align=right|13,26|| align=right|3,793||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82701)||2001 PQ39|| align=right|14,4|| align=right|2,633|| align=right|0,197|| align=right|11,96|| align=right|4,273||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82702)||2001 PZ39|| align=right|14,5|| align=right|3,045|| align=right|0,072|| align=right|9,22|| align=right|5,314||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82703)||2001 PC40|| align=right|14,1|| align=right|3,069|| align=right|0,060|| align=right|8,91|| align=right|5,375||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82704)||2001 PR40|| align=right|15,6|| align=right|2,811|| align=right|0,111|| align=right|8,04|| align=right|4,712||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82705)||2001 PC41|| align=right|15,1|| align=right|2,788|| align=right|0,083|| align=right|11,94|| align=right|4,655||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82706)||2001 PZ41|| align=right|14,7|| align=right|2,844|| align=right|0,126|| align=right|8,69|| align=right|4,796||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82707)||2001 PH42|| align=right|14,8|| align=right|2,702|| align=right|0,117|| align=right|26,03|| align=right|4,442||MBA||12. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82708)||2001 PX42|| align=right|14,4|| align=right|2,528|| align=right|0,146|| align=right|11,44|| align=right|4,018||MBA||12. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82709)||2001 PP43|| align=right|14,8|| align=right|3,043|| align=right|0,177|| align=right|10,78|| align=right|5,308||MBA||13. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82710)||2001 PU44|| align=right|14,2|| align=right|3,124|| align=right|0,121|| align=right|7,01|| align=right|5,521||MBA||15. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82711)||2001 PC45|| align=right|14,9|| align=right|2,844|| align=right|0,149|| align=right|13,52|| align=right|4,796||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82712)||2001 PD46|| align=right|14,7|| align=right|2,755|| align=right|0,136|| align=right|13,20|| align=right|4,572||MBA||12. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82713)||2001 PH46|| align=right|14,3|| align=right|2,840|| align=right|0,170|| align=right|15,18|| align=right|4,786||MBA||12. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82714)||2001 PE47|| align=right|15,7|| align=right|2,687|| align=right|0,060|| align=right|6,26|| align=right|4,404||MBA||13. avgust 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(82715)||2001 PP47|| align=right|13,9|| align=right|2,834|| align=right|0,113|| align=right|12,29|| align=right|4,770||MBA||13. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82716)||2001 PV47|| align=right|14,6|| align=right|2,771|| align=right|0,045|| align=right|13,36|| align=right|4,611||MBA||13. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82717)||2001 PX47|| align=right|13,7|| align=right|2,993|| align=right|0,212|| align=right|13,80|| align=right|5,176||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82718)||2001 PS48|| align=right|15,2|| align=right|2,644|| align=right|0,091|| align=right|13,83|| align=right|4,300||MBA||14. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82719)||2001 PF49|| align=right|14,2|| align=right|2,747|| align=right|0,168|| align=right|11,78|| align=right|4,551||MBA||13. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82720)||2001 PC50|| align=right|15,3|| align=right|2,935|| align=right|0,023|| align=right|3,20|| align=right|5,027||MBA||15. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82721)||2001 PE50|| align=right|15,9|| align=right|2,450|| align=right|0,082|| align=right|7,87|| align=right|3,834||MBA||15. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82722)||2001 PF50|| align=right|15,6|| align=right|3,175|| align=right|0,112|| align=right|5,88|| align=right|5,655||MBA||15. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82723)||2001 PN51|| align=right|14,8|| align=right|3,138|| align=right|0,212|| align=right|4,21|| align=right|5,558||MBA||15. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82724)||2001 PO51|| align=right|15,6|| align=right|3,213|| align=right|0,095|| align=right|5,45|| align=right|5,759||MBA||15. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82725)||2001 PV51|| align=right|15,5|| align=right|2,880|| align=right|0,072|| align=right|1,47|| align=right|4,888||MBA||15. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82726)||2001 PA53|| align=right|15,4|| align=right|2,797|| align=right|0,020|| align=right|4,83|| align=right|4,677||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82727)||2001 PK53|| align=right|14,9|| align=right|3,091|| align=right|0,092|| align=right|11,25|| align=right|5,432||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82728)||2001 PW55|| align=right|17,6|| align=right|2,425|| align=right|0,167|| align=right|3,16|| align=right|3,776||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82729)||2001 PD56|| align=right|14,6|| align=right|3,144|| align=right|0,241|| align=right|12,54|| align=right|5,573||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82730)||2001 PZ58|| align=right|15,1|| align=right|2,907|| align=right|0,069|| align=right|1,94|| align=right|4,955||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82731)||2001 PQ59|| align=right|13,7|| align=right|2,935|| align=right|0,103|| align=right|13,82|| align=right|5,028||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82732)||2001 PS59|| align=right|13,8|| align=right|3,156|| align=right|0,150|| align=right|23,78|| align=right|5,606||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82733)||2001 PU59|| align=right|14,2|| align=right|3,167|| align=right|0,125|| align=right|12,27|| align=right|5,634||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82734)||2001 PW59|| align=right|15,1|| align=right|2,667|| align=right|0,053|| align=right|10,75|| align=right|4,355||MBA||13. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82735)||2001 PA62|| align=right|15,6|| align=right|2,802|| align=right|0,065|| align=right|6,72|| align=right|4,690||MBA||13. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82736)||2001 PM62|| align=right|14,3|| align=right|3,229|| align=right|0,132|| align=right|5,96|| align=right|5,800||MBA||13. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82737)||2001 PK65|| align=right|14,8|| align=right|3,216|| align=right|0,064|| align=right|14,53|| align=right|5,766||MBA||12. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82738)||2001 QA|| align=right|15,9|| align=right|2,635|| align=right|0,071|| align=right|2,55|| align=right|4,277||MBA||16. avgust 2001||Farpoint||Farpoint
|-
|(82739)||2001 QU|| align=right|15,7|| align=right|2,938|| align=right|0,085|| align=right|1,57|| align=right|5,034||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82740)||2001 QY|| align=right|15,4|| align=right|2,416|| align=right|0,208|| align=right|1,50|| align=right|3,754||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82741)||2001 QN1|| align=right|15,4|| align=right|3,128|| align=right|0,186|| align=right|1,76|| align=right|5,532||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82742)||2001 QR2|| align=right|15,5|| align=right|2,392|| align=right|0,278|| align=right|25,26|| align=right|3,699||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82743)||2001 QQ3|| align=right|16,3|| align=right|2,674|| align=right|0,062|| align=right|2,37|| align=right|4,371||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82744)||2001 QU3|| align=right|15,0|| align=right|2,697|| align=right|0,036|| align=right|4,47|| align=right|4,428||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82745)||2001 QE4|| align=right|15,1|| align=right|2,805|| align=right|0,138|| align=right|5,18|| align=right|4,696||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82746)||2001 QR4|| align=right|15,3|| align=right|3,010|| align=right|0,089|| align=right|1,23|| align=right|5,223||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82747)||2001 QV5|| align=right|15,7|| align=right|2,596|| align=right|0,126|| align=right|3,21|| align=right|4,182||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82748)||2001 QD6|| align=right|16,5|| align=right|2,390|| align=right|0,197|| align=right|3,75|| align=right|3,695||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82749)||2001 QX6|| align=right|15,3|| align=right|2,774|| align=right|0,098|| align=right|2,91|| align=right|4,618||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(82750)||2001 QB7|| align=right|16,1|| align=right|2,245|| align=right|0,207|| align=right|4,49|| align=right|3,364||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov